«Ангелы греха» (, другое название «Грешные ангелы») — чёрно-белая драма французского режиссёра Робера Брессона. Премьера фильма состоялась 23 июня 1943 года.

Сюжет 
Анна-Мария, богатая девушка, полагает, что нашла своё призвание, когда она пришла в женский монастырь доминиканского ордена. Монастырь специализируется на реабилитации осуждённых женщин и Анна-Мария, очарованная заключённой Терезой, пытается убедить её присоединиться к работе в монастыре, чтобы искупить свои грехи. Однако Тереза заявляет, что она невиновна и отказывается. Выйдя из тюрьмы, Тереза стреляет в мужчину, который совершил преступление, приписываемое ей. После этого она приходит в монастырь, где всячески старается скрыть случившееся, особенно от Анны-Марии, и где её не сможет найти полиция…

В ролях 

 Рене Фор — Анна-Мария
 Жани Холт — Тереза
 Иоланда Лаффон — мать Анны-Марии
 Луиза Сильви — настоятельница
 Мила Парели — Мадлен
 Мари-Элен Дасте — мать Сен-Жан
 Пола Дехелли — мать Доминик
 Сильвия Монфор — Аньес
 Андрэ Клеман — сестра Элизабет
 Луи Сенье — начальник тюрьмы
 Женевьева Морель — сестра Бертэ
 Кристиана Бэрри — сестра Блез
 Элизабет Харди — монахиня
 Жан Морель — полицейский инспектор
 Бернар Ла Жарриж — охранник в тюрьме
 Клер Оливер — монахиня
 Мадлен Руссе — монахиня
 Жорж Колен — начальник полиции
 Анри де Ливри — эпизод (нет в титрах)

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик: Робер Брессон
 Авторы сценария: Леопольд Брукберже, Робер Брессон, Жан Жироду
 Оператор: Филипп Агостини
 Композитор: Жан-Жак Грюненвальд
 Продюсер: Роже Ришбе
 Монтажёр: Ивон Мартен
 Художники-постановщики: Роже Клод, Рене Рену
 Звукорежиссёры: Рене Луже

Ссылки 

  
  
 Ильгар Сафат. Lucidity. Сны о режиссуре
 Колодяжная В. С., Трутко И. История зарубежного кино : [Учеб. пособие / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Т. 2: , 1929—1945 гг.. — 1970. Стр. 197.
 Сергей Валентинович Кудрявцев. 3500: А-М. М., 2008. Стр. 320.
 ФРЕЙЛИХ С. И. ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО. Глава 3

Рецензии 

 Parole, parole…
 Les anges du péché-Angels of the Streets (1964)
 Review by Fernando F. Croce
 CRUCIAL VIEWING
 The Best Old Movies on a Big Screen This Week: NYC Repertory Cinema Picks, April 13-19
 Das Hohelied der Liebe
 LA CONVERSA DI BELFORT
 Les Anges du péché (1943) de Robert Bressono
 Robert Bresson’s first full-length feature is an auspicious minimalist one
 Les Anges du péché

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Робера Брессона
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1943 года